Lovera ima više značenja:
 Lovera, Brescia
 Lovera, Cuneo
 Lovera, Lodi